Scofield ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Scofield (* 1926), US-amerikanische Tennisspielerin
 Cyrus I. Scofield (1843–1921), US-amerikanischer Jurist und Theologe
 Edward Scofield (1842–1925), US-amerikanischer Politiker
 Glenni William Scofield (1817–1891), US-amerikanischer Politiker
 John Scofield (* 1951), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Paul Scofield (1922–2008), britischer Theater- und Filmschauspieler
 Raymond A. Scofield, Pseudonym des deutschen Autors Gert Anhalt
 Tyler Scofield (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Scofield (Michigan), Ort im Monroe County, Michigan
 Scofield (Texas), Ort m Burleson County, Texas
 Scofield (Utah), Town im Carbon County, Utah